Publi Cras Junià (en llatí: Publius Crassus Junianus) era un magistrat romà. Es desconeix exactament la seva filiació i sembla que va ser un membre de la gens Júnia adoptat per algun Licini Cras. El seu nom apareix en monedes.

Va ser tribú de la plebs l'any 51 aC. Era amic de Ciceró. A la Segona guerra civil va lluitar al bàndol de Pompeu i com a legat i propretor va servir sota Quint Cecili Metel Pius Escipió a l'Àfrica, d'on es va escapar per mar després de la batalla de Tapsos.

Referències 

Tribuns de la plebs del segle I aC
Propretors
Llegats republicans
Amics de Ciceró